Ольмедилья-де-Аларкон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 38,31 км². Население — 154 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 68 км.

Покровителем города считается святой Роке.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки